Walterskirchen ist der Familienname folgender Personen: 

 Ernst Wilhelm von Walterskirchen (1829–1891), österreichischer Gutsbesitzer, Diplomat und Politiker
 Ewald Walterskirchen (* 1945), österreichischer Ökonom
 Franz von Walterskirchen (1862–1933), österreichischer Gutsbesitzer und Politiker
 Gerhard Walterskirchen (* 1939), österreichischer Musikwissenschaftler
 Gudula Walterskirchen (* 1967), österreichische Historikerin und Autorin
 Helene Walterskirchen (* 1950), deutsche Autorin
 Martin von Walterskirchen (* 1948), Schweizer Manager und Präsident der helvetischen Assoziation des Maltersordens

Walterskirchen steht für:

 Walterskirchen (Gemeinde Poysdorf), Katastralgemeinde in Niederösterreich, mit Schloss Walterskirchen
 Walterskirchen (Paunzhausen) Ortsteil der Gemeinde Paunzhausen, Landkreis Freising, Bayern

 das Naturschutzgebiet Walterskirchen am Kärntner Wörthersee

 Walterskirchen (Adelsgeschlecht)